Amerikai Egyesült Államok
Castle Rock (Colorado)
Castle Rock (Dél-Dakota)
Castle Rock (Missouri)
Castle Rock (Morrow megye, Oregon)
Castle Rock (Tillamook megye, Oregon)
Castle Rock (Clatsop megye, Oregon)
Castle Rock (Washington)
Castle Rock (Wisconsin)
Castle Rock (közösség, Wisconsin)
Castle Rock Township (Dakota megye, Minnesota)

Egyéb
Castle Rock (fiktív település)
Castle Rock Entertainment, volt amerikai filmgyártó cég
Castle Rock (televíziós sorozat)